Heyns ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Heyns (1959–2021), südafrikanischer Rechtswissenschaftler und UN-Sonderberichterstatter
 Cornelius Heyns (1430–1485), flämischer Komponist und Kleriker
 Harald Heyns (1919–unbekannt), deutscher SS-Anhänger
 Kurt Heyns (1908–2005), deutscher Chemiker
 Michiel Heyns (* 1943), südafrikanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Peeter Heyns (1537–1598), flämischer Schulmeister, Dichter, Grammatiker und Geograph
 Penelope Heyns (* 1974), südafrikanische Schwimmerin
 Riette Heyns (* 1997), südafrikanische Leichtathletin
 Roger William Heyns (1918–1995), US-amerikanischer Psychologe und Manager